The Fort bezeichnet mehrere gleichnamige, im NRHP gelistete, Objekte:

 The Fort (Colorado), ID-Nr. 06000585
 The Fort (Kalifornien), ID-Nr. 81000151
 The Fort (Ohio), ID-Nr. 82003662

en:The Fort